Чемпионат мира по футболу среди команд до 17 лет (юношеский чемпионат мира по футболу, юниорский чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по футболу среди юниоров; ) — международное футбольное соревнование. Чемпионат мира проводится управляющим органом мирового футбола ФИФА, и участвовать в нём могут мужские национальные сборные команд до 17 лет всех стран-членов ФИФА. Финальная стадия турнира проводится один раз в два года.

К участию в чемпионате мира по футболу для юниоров в первых турнирах допускались игроки до 16 лет, с 1991 года правила допустили участие игроков до 17 лет. Первый чемпионат был проведен в Китае в 1985 году. Наиболее успешной командой в истории чемпионата является Нигерия (5 титулов — 1985, 1993, 2007, 2013, 2015).

В 2008 в Новой Зеландии прошел первый соответствующий турнир среди женских команд — Чемпионат мира по футболу (девушки до 17 лет), победу одержала команда КНДР.

Структура 
Команды участницы разбиваются на группы из четырёх сборных команд. Каждая команда в группе играет по одному матчу с остальными тремя. Итоговое положение команд определяет какие из четырёх команд продолжат турнир в стадии плей-офф. В плей-офф команды играют по «олимпийской системе» пока не останется две команды, которые разыграют между собой титул чемпиона в финальном матче.

С 1985 по 2005 год в турнире принимало участие 16 команд, которые делились на четыре группы по четыре команды в каждой на групповом этапе, победитель группы и обладатель второго места выходили в плей-офф. С 2007 года турнир был расширен до 24 команд, команды делятся на шесть групп по четыре команды в каждой. Первые два места в каждой группе, а также четыре лучших команды, занявших третьи места выходят в плей-офф.

Матчи играются в два тайма по 45 минут (итоговая продолжительность матча 90 минут). В плей-офф, до чемпионата 2009 года, если по окончании 90 минут результат был ничейным, назначалось дополнительное время длиной в 30 минут. Если дополнительное время не выявляло победителя, то игралась серия пенальти. Начиная с чемпионата 2011 года, дополнительное время было отменено. Если по окончании 90 минут результат ничейный, то назначается серия пенальти.

Квалификация 
Команда страны, принимающей турнир, квалифицируется автоматически. Остальные команды квалифицируются по итогам отборочных турниров в шести региональных конфедерациях: AFC (Азия), CAF (Африка), CONCACAF (Северная и Центральная Америка, Страны Карибского бассейна), CONMEBOL (Южная Америка), OFC (Океания), UEFA (Европа).

Победители и призёры

Статистика выступлений сборных команд

Награды 
По окончании турнира вручаются четыре награды:
 Золотой мяч — лучший игрок турнира
 Золотая бутса — лучший бомбардир турнира
 Золотая перчатка — лучший вратарь турнира
 Приз Fair Play — самая дисциплинированная команда

Факты 

 Сборная Бразилии участвовала в чемпионате 13 раз, что является рекордом, Аргентина и Австралия идут следом — по 11 участий.
 Нигерия выиграла турнир 5 раз, Бразилия — 4 раза.
 Нигерия появились в финале 8 раз, Бразилия — 6 раз.
 Мексика является первой и единственной «командой-хозяйкой», выигравшей турнир (2011 год).
 Француз Флоран Синама-Понголь на чемпионате 2001 года и Сулейман Кулибали из Кот-д’Ивуара на чемпионате мира 2011 года являются рекордсменами по количеству мячей, забитых на турнире (9 мячей).
 Нигерия является рекордсменом по количеству забитых командой голов на турнире — 26 мячей (2013 год). Далее следует Германия с результатом 24 мяча (2011 год).

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА 
 архив на rsssf.com